La sigla ACV puede referirse a:

 ACV (ataque cerebrovascular), pérdida brusca de funciones cerebrales causada por una alteración vascular.
 ACV (Academia de Cultura Valenciana), fundación pública de la Comunidad Valenciana (España).
 ACV (análisis de ciclo de vida), herramienta de diseño que investiga y evalúa los impactos ambientales de un producto o servicio durante todas las etapas de su existencia.
 ACV, código IATA del aeropuerto de Arcata-Eureka (España).
 ACV (aciclovir), un antiviral.

Siglas